Az 1984. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya női 3000 méteres versenyszámát február 15-én rendezték. Az aranyérmet a keletnémet Andrea Schöne nyerte meg. Magyar sportoló nem vett részt a versenyen.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

OR: olimpiai rekord

Jegyzetek

Források 

N03000